Калининское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Вурнарском районе Чувашии Российской Федерации.

Административный центр — село Калинино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Население

Состав сельского поселения

Бюджет и экономика 
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Калининского  сельского поселения в сумме 7,1 млн рублей , в том числе трансфертов, получаемых из бюджета Вурнарского района - 4,1 млн рублей. Оставшуюся часть доходов - 2,8 млн рублей - составляют (в порядке убывания): налог на имущество - 1,3 млн рублей, акцизные сборы - 561 тыс рублей, доход с аренды государственного и муниципального имущества - 450 тыс рублей, НДФЛ - 420 тыс рублей (6,3% от дохода бюджета). Другие статьи дохода имеют несущественный размер. В структуре налоговых поступлений отсутствует налог с прибыли организаций (для сравнения доля налога с прибыли организаций по г. Москва за 2015 г  составляет 29%, а с доля НДФЛ - 39% от общего дохода бюджета).

Общий объем расходов бюджета Калининского  сельского поселения составляет 7,0 млн рублей. Основные статьи расходов (в порядке убывания): обеспечение функций муниципальных органов - 2,4 млн рублей (в т.ч. расходы на выплаты персоналу - 1,9 млн, закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд - 541 тыс рублей), расходы на культуру и кинематографию - 2,1 млн рублей, дорожное хозяйство - 1,5 млн рублей, ЖКХ - 492 тыс рублей. 

Профицит бюджета на 2019 год составляет 148 555 рублей.

Примечания

Ссылки 
 Водитель уходил полями. Что известно о взрыве на газопроводе в Чувашии
 

Муниципальные образования Вурнарского района
Сельские поселения Чувашии